Ла Меса де Сан Антонио има више значења:

 Ла Меса де Сан Антонио (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Меса де Сан Антонио (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Меса де Сан Антонио (Текалитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Меса де Сан Антонио (Сан Хуан дел Рио), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику